Ел Риско има више значења:

 Ел Риско (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Риско (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику